Tailàndia està subdividida en 76 províncies (en tailandès: จังหวัด) i una àrea administrativa especial per a Bangkok, la capital. Les províncies són part del govern provincial, mentre que Bangkok és part del govern local.

Geografia de Tailàndia
Tailandia